Vidović bzw. Vidovic ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Vidović (* 1980), kroatische Gitarristin
 Antonio Vidović (* 1989), bosnisch-kroatischer Fußballspieler
 Emanuel Vidović (1870–1953), kroatischer Maler
 Gabriel Vidović (* 2003), kroatisch-deutscher Fußballspieler
 Izabela Vidovic (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Ivica Vidović (1939–2011), jugoslawischer bzw. kroatischer Schauspieler
 Jovan Vidović (* 1989), slowenischer Fußballspieler
 Martin Vidović (* 1953), römisch-katholischer Erzbischof und Apostolischer Nuntius

 Mirko Vidović (* 1940), kroatischer Schriftsteller
 Ranko Vidović (* 1961), kroatischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Hvar
 Želimir Vidović (1953–1992), jugoslawischer bzw. bosnischer Fußballspieler
 Željko Vidović (* 1975), deutsch-bosnischer Schauspieler und Filmemacher

en:Vidović